Valle del Ohio puede referirse a:

 El Territorio del Ohio, nombre con el que se conocía en el siglo XVIII a la región de América del Norte situada al oeste de los Apalaches en la región del curso alto del río Ohio, al sur del Lago Erie; 
 El valle por el que discurre el río Ohio; o
 El Valle del Río Ohio, un Área Vitivinícola Americana (AVA) centrada en los alrededores del río Ohio.